Sel kan syfta på:

 Sel (lugnvatten) – en del av en älv där den blir bredare och vattnet flyter stilla 
 Sel (by) – en före detta ort i Ytterlännäs socken, Kramfors kommun
 Sels kommun – en kommun i Gudbrandsdalen i Innlandet fylke, Norge

 -sel/-sele – ett svenskt ortnamnsefterled